Serenata per archi – composizione di Lennox Berkeley del 1939
 Serenata per archi – composizione di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Serenata per archi – composizione di Antonín Dvořák del 1875
 Serenata per archi - composizione di Edward Elgar del 1892
 Serenata per archi Eine kleine Nachtmusik – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart del 1787
 Serenata per archi – composizione di Josef Suk del 1892